Karl Schäfer och liknande namn kan avse:

 Carl Schäfer (1844–1908), tysk arkitekt
 Karl Schäfer (konståkare) (1909–1976), österrikisk konståkare
 Karl Schäfer (SS-Brigadeführer) (1892–1943), tysk SS-general